Becquerel může být:

 Becquerel (Bq) – jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření v soustavě SI
 Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891) – francouzský fyzik
 Antoine César Becquerel (1788–1878) –  francouzský fyzik, průkopník elektrochemie
 Henri Becquerel (1852–1908) – francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1903 za objev přirozené radioaktivity
 Jean Becquerel (1878–1953) – francouzský fyzik